Portar se poate referi la:

Portar (dregător) - dregător însărcinat cu paza Curții domnești
Portar - om de serviciu care are sarcina de a păzi intrarea unui edificiu public sau particular
Portar (sport) - jucător special care apără spațiul porții unei echipe (de exemplu în fotbal, handbal, hochei, polo ș.a.)
Portar (fotbal) - post în teren în fotbal, jucător care apără poarta